Вальсроде - город в Германии, земля Нижняя Саксония. 
 Вальсроде - птичий парк близ указанного города.